Національні символи
 Державні символи України
Державні символи Президента України
 Державні символи Росії